Монополия:
 Монополия (эконом.) — исключительное (монопольное) право в какой-либо сфере деятельности.
 «Монополия» — настольная игра, экономическая стратегия.
 Монополия на насилие — концепция государства, изложенная Максом Вебером в книге «Политика как призвание и профессия».

См. также 
 Монополи
 Монополь